

Patronymes 
Galiev (masculin ; ) ou Galieva (féminin ; ) est un patronyme russe porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :
 Stanislav Galiev (1992-), joueur de hockey sur glace russe.

Patronyme russe